Dieser Artikel behandelt die österreichische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1982.

Qualifikation

Österreichisches Aufgebot

Spiele

Vorrunde 
Österreich spielte in Gruppe 2 gegen die BRD, Chile und Algerien, nach zwei Siegen schien man bereits für die Zwischenrunde qualifiziert. Deutschland musste nach der Auftaktniederlage gegen Algerien im letzten Gruppenspiel gegen Österreich gewinnen, um weiterzukommen. Da aber Algerien zuvor gegen Chile mit 3:2 (3:0) gewonnen hatte, hätte ein 3:0-Sieg Deutschlands das Aus für die Österreicher bedeutet. Das Spiel endete dann mit einer knappen 0:1 (0:1)-Niederlage gegen Deutschland (Nichtangriffspakt von Gijón), und dank dem Torverhältnis wurde man noch Gruppenzweiter. Nicht zuletzt wegen dieses Spieles wurden ab der Europameisterschaft 1984 die entscheidenden Gruppenspiele zeitgleich angesetzt.

Zwischenrunde 
In der Zwischenrunde traf Österreich auf Frankreich und Nordirland. Nach einer Niederlage gegen Frankreich und einem Unentschieden gegen Nordirland schieden die Österreicher aus.

1982
Osterreich